Ein Mehrfachsensor, auch Wafer genannt, ist ein Computereingabeeingerät, welches als Ersatz für die Computermaus dient. Im Allgemeinen besteht ein Wafer aus fünf Membrantasten, von denen vier zur Bewegung und einer zur Arretierung des Cursors dienen.

Durch die Membrantasten wird eine Steuerung des Cursors mit minimalem Kraftaufwand ermöglicht. Damit der Cursor positioniert werden kann, müssen die entsprechenden Tasten gedrückt bleiben, bis der Cursor sich an der gewünschten Position befindet.

Ein Mehrfachsensor ist speziell geeignet für Menschen mit Einschränkungen folgender Natur:
Entzündliche oder degenerative Veränderungen
Amputation von Gliedmaßen bzw. Fingern
Veränderung der Handweichteile durch Vernarbung
Spastische und schlaffe Lähmungen
neuromuskuläre Erkrankungen

Eingabegerät